czaszka
 Czaszka (wieś)
 Gmina Czaszka

Zobacz też